Звонко Стрмац (Беч, 11. октобар 1918 — Загреб, 30. март 1996) је био југословенски и хрватски филмски глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || Флоријан Кркац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Абецеда страха || Инкасатор
|-
| 1963. || Сељачка буна ТВ серија || /
|-
| 1963. || Једна од оних година ТВ филм || /
|-
| 1964. || Аутобиографија утопљенице ТВ филм || /
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу ТВ филм || /
|-
| 1964. || Доктор Кнок ТВ филм || /
|-
| 1967. || Цинтек ТВ филм || /
|-
| 1968. || Три сата за љубав || /
|-
| 1968. || Голи човјек || Матино, лијечник
|-
| 1968. || Агент из Вадуза ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Пут у рај || Примаријус
|-
| 1971. || Леда ТВ филм || Стари господин
|-
| 1973. || Тимон || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573. || 
|-
| 1975. || Реакционари ТВ филм || /
|-
| 1977. || Акција стадион || /
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Гдин Мартин
|-
| 1978. || Љубица || Психолог
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Сељак који прича виц у биртији
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || 
|-
| 1979. || Успорено кретање || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1981. || Лидија ТВ филм || /
|-
| 1981. || Високи напон || Инжењер Балас
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Киклоп  (ТВ филм)||
|-
| 1983. || Киклоп ТВ серија || /
|-
| 1983. || Човјек од ријечи ТВ филм || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Сцхwартз
|-
| 1986. || Трговци и љубавници ТВ филм || /
|-
| 1988. || Глембајеви || Титус Андроникус Фабрици (као Звонимир Стрмац)
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека ТВ филм || /
|-
| 1989. || Лео и Бригита ТВ филм || Алојз
|-
| 1989. || Крвопијци || Психијатар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Тражим сродну душу ТВ мини серија || Господин Катић
|-
| 1990. || Неуништиви ТВ серија || /
|-
| 1993. || Контеса Дора || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1918.
Умрли 1996.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Бечлије